Le Pathé-Bellecour est un cinéma du quartier de Bellecour, dans le  de la ville de Lyon, en France.

Description 
Il est situé au numéro 79 de la rue de la République, au début de sa partie piétonnière.

Le cinéma compte dix salles pour un total de . Une salle 4DX ouvre en ; c'est la deuxième dans la Métropole, après celle du Pathé Carré de Soie.

Historique 
La salle a été créée en 1933 par Pathé Natan. Bernard Natan avait succédé en 1929 à Charles Pathé, le fondateur de la firme.

Georges Trévoux, architecte, est intervenu sur le bâtiment en 1928.

Certaines de ses nombreuses transformations ultérieures ont été entreprises sous l'égide de l'architecte Georges Peynet, à l'époque où l'enseigne portait le nom de Majestic, soit vers 1950, en 1959 et en dernier lieu en 1974-1975.

Notes et références 

Salle de cinéma à Lyon
Bellecour
Fondation en 1933